Taschenberg kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Ludwig Taschenberg
 Ernst Otto Taschenberg

Robotskapade auktorsförkortningar